Sissoko este un nume de familie care se poate referi la:

Abdoul Sissoko, fotbalist francezo-malian
Awa Sissoko, baschetbalist francez
Baba Sissoko, muzician din Mali
Ballaké Sissoko, muzician din Mali
Banzumana Sissoko, muzician din Mali
Cheick Oumar Sissoko, regizor din Mali
Django Sissoko, politician din Mali
Djenebou Sissoko, baschetbalist Mali
Fily Dabo Sissoko, politician din Mali
Habib Sissoko, fotbalist din Mali
Ibrahim Sissoko, fotbalist ivorian
Kamal Issah Sissoko, fotbalist ghanez
Mah Sissoko, muzician din Mali
Mohamed Sissoko, fotbalist din Mali
Moussa Sissoko, fotbalist francez
Mohamadou Sissoko, fotbalist francez
Noé Sissoko, fotbalist din Mali
Oumar Sissoko, fotbalist din Mali